Царицино — район на півдні Москви.
 Царицино — село в Калачинському районі Омської області.
 «Царицино» — палацово-парковий ансамбль, що знаходиться у веденні музею-заповідника «Царицино».
 «Царицино» — природна територія під особливою охороною в Південному адміністративному окрузі Москви.
 «Царицино» — державний музей-заповідник.

Транспорт
 «Царицино» — станція Замоскворецької лінії Московського метрополітену.
 Царицино — залізнична станція Курського напрямку Московської залізниці.

Інше
 «Царицино» — група компаній, що випускає м'ясні продукти.